M197 peut faire référence à :
 Gatling M197, une mitrailleuse américaine ;
 Minardi M197, une formule 1 de l’écurie Scuderia Minardi.